Liste der Baudenkmäler in Golzheim steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Golzheim (Düsseldorf), NRW
 Liste der Baudenkmäler in Golzheim, Ortsteil von Merzenich, Kreis Düren, NRW, siehe Liste der Baudenkmäler in Merzenich